Адоевщина — название населённых пунктов в России:

 Адоевщина — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Адоевщина — село в Радищевском районе Ульяновской области.